20-й чемпионат мира и одновременно 31-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в  Швейцарии, в городах Цюрихе и Базеле с 7 марта по 17 марта 1953 года. На турнире также участвовала сборная Швейцарии-Б, которая не классифицировалась. По итогам турнира она бы заняла третье место.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1